McKendry ist der Familienname folgender Personen:

 Alex McKendry (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler
 Ben McKendry (* 1993), kanadischer Fußballspieler
 Gary McKendry (20. Jahrhundert), britischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Michelle McKendry (* 1967), kanadische Skirennläuferin, siehe Michelle Ruthven
 Sam McKendry (* 1989), australischer Rugbyspieler

Mckendry ist der Name eines Sees:
 Mckendry Lake bei Kenora (Ontario), Kanada

Siehe auch:
 McKendree